Lista przedstawia zawodniczki, które zostały zgłoszone do rozgrywek fazy grupowej Ligi Mistrzyń UEFA (2018/19).

Ajax Amsterdam  

Trener: Benno Nihom

Sparta Praga  

Trener: Duszan Żovinec

Avaldsnes Idrettslag  

Trener: Lena Tyriberget

Olympique Lyon  

Trener: Reynald Pedros

Thor/KA  

Trener: Halldor Jon Sigurdsson

VfL Wolfsburg  

Trener: Stephen Lerch

Atlético Madryt  

Trener: Jose Luis Sanchez Vera

Manchester City  

Trener: Nick Cushing

SFK 2000 Sarajewo  

Trener: Samira Huren

Chelsea  

Trener: Emma Hayes

Fiorentina  

Trener: Antonio Cincotta

Fortuna Hjørring  

Trener: Carrie Ann Kveton

Żytłobud-1 Charków  

Trener: Valentyna Kotyk

Linköpings FC  

Trener: Olof Unogard

SKN St. Pölten  

Trener: Fanni Vago

PSG  

Trener: Fanni Vago

Riazań  

Trener: Konstantin Klimashin

FC Rosengård  

Trener: Jonas Eidevall

Gintra Universitetas  

Trener: Rimantas Viktorravicius

Slavia Praga  

Trener: Pavel Medynsky

FC Honka  

Trener: Luciano Posillipo

FC Zürich  

Trener: Andre Ladner

ZFK Spartak Subotica  

Trener: Boris Asić

Bayern Monachium  

Trener: Thomas Worle

BIIK Kazygurt  

Trener: Kaloyan Petkov

FC Barcelona  

Trener: Lluis Cortes

Barcelona FC  

Trener: Alekos Christodoulou

Glasgow City FC  

Trener: Scott Booth

LSK Kvinner FK  

Trener: Hege Riise

Zvezda Perm  

Trener: Elena Suslova

Juventus  

Trener: Maria Rita Guarino

Brøndby IF  

Trener: Per Nielsen

Liga Mistrzów UEFA Kobiet